Plainville (Connecticut)
 Plainville (Eure)
 Plainville (Geòrgia)
 Plainville (Illinois)
 Plainville (Indiana)
 Plainville (Kansas)
 Plainville (Massachusetts)
 Plainville (Oise)